

Sigle 
 Katholische Pfadfinderschaft Europas – in italiano Guide e Scout Cattolici d'Europa, associazione scout cattolica tedesca

Geografia 
 KPE – sigla della Kallang-Paya Lebar Expressway, autostrada di Singapore

Codici 
 KPE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yapsiei (Papua Nuova Guinea)